Дхенканал:

 Дхенканал — город в штате Орисса, Индия.
  Дхенканал — округ в штате Орисса, Индия.